В список охраняемых памятников КНР в Тибетском автономном районе входят наиболее важные охраняемые культурные памятники, утверждённые Государственным советом КНР, и попадающие под охрану законодательства КНР.

Полный список был составлен в семь этапов: 4 марта 1961 года, 23 февраля 1982 года, 13 января 1988 года, 20 ноября 1996 года, 25 июня 2001 года, 25 мая 2006 года, в марте 2013 года.

Список

Примечания 

Охраняемые памятники КНР
Тибетский автономный район
Тибетская культура
Списки:Тибет